Osoby o tym nazwisku:
 Jegor Strojew – radziecki i rosyjski polityk
 Nikołaj Strojew – radziecki uczony i działacz państwowy